Le signe LSI peut signifier :

 Loi pour la sécurité intérieure
 En Électronique, Large scale integration ou grande échelle d'intégration se rapporte à la quantité d'éléments de base intégrable sur une puce de circuit électronique.
 Une école d'anglais des États-Unis, LSI
 LSI Logic, entreprise américaine
 L'abréviation de Landing Ship Infantry, un navire de débarquement.
 .

Code IATA des aéroports